Бенталл () — английская фамилия. Известные носители:

 Бенталл, Майкл (1919-1978) — английский театральный режиссёр.
 Бенталл, Ричард (род. 1956) — клинический психолог, в настоящее время возглавляет кафедру клинической психологии в Университете Бэнгора, Уэльс.
 Бенталл, Хью Генри (1920-2012) — английский кардиохирург, профессор кардиохирургии, один из основателей хирургии грудной аорты.